Martinus van Gelder (musicus), Nederlands musicus die emigreerde naar de Verenigde Staten 
Tinus van Gelder, Nederlands wielrenner